Heilong kan syfta på:

 Heilong – en flod i Sibirien, se Amur
 Heilong (köping i Kina, Henan)
 Heilong (köping i Kina, Sichuan)